

Дани сећања 

1030-е п. н. е.